Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Andrusiak – ukraiński poeta, pisarz dziecięcy, krytyk literacki i tłumacz
 Mikołaj Andrusiak – ukraiński i polski historyk, badacz dziejów nowożytnych
 Wasyl Andrusiak – ukraiński dowódca wojskowy